Ткаче́нко  — украинская фамилия и топоним.

Носители фамилии

А 
 
 Ткаченко, Алексей Матвеевич (1916—1982) — советский журналист, военный корреспондент.
 Ткаченко, Анна Ивановна (1930—2000) — Герой Социалистического Труда, бригадир свинофермы.

Б

В 
 Ткаченко, Валентин Григорьевич (род. 1932) — русский советский писатель, поэт и прозаик.
 Ткаченко, Валентина Григорьевна (род. 1949) — ректор Луганского аграрного университета.
 Ткаченко, Валерия Игоревна (род. 1995) — российская гимнастка, трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике.
 
 
 
 Ткаченко, Всеволод Игоревич (род. 1960) — российский дипломат.

Г 
 Ткаченко, Георгий Кириллович (1898—1993) — кобзарь, архитектор, художник.
 Ткаченко, Герман Владимирович (род. 1970) — спортивный менеджер и политический деятель.
 Ткаченко, Глеб Николаевич (1923—2013) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

Д 
 Ткаченко, Дарья Александровна (род. 1983) — российская, ранее украинская шашистка.

Е 
 
 Ткаченко, Егор Алексеевич (род. 2003) — казахстанский футболист.
 Ткаченко, Екатерина Игоревна (род. 1995) — российская горнолыжница.
 Ткаченко, Елена Ивановна (род. 1968) — украинский художник, модельер, фотограф.

И

К 
 Ткаченко, Константин Данилович (1918—1986) — работник сельского хозяйства СССР, Герой Социалистического Труда.

Л 
 Ткаченко, Лариса Анатольевна (род. 1950) — российский дизайнер, член-корреспондент Российской академии художеств (2006).

М 
 
 Ткаченко, Марина Ивановна (род. 1965) — советская баскетболистка, украинский тренер.
 
 Ткаченко, Моисей Михайлович (1899—1985) — Герой Социалистического Труда.

Н 
 Ткаченко, Надежда Владимировна (род. 1948) — советская легкоатлетка.
 Ткаченко, Никанор Корнеевич (1912—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Ткаченко, Нинель Александровна (1928—2007) — советская украинская оперная певица (сопрано), Народная артистка СССР.

О 
 Ткаченко, Орест Борисович (1925—2021) — украинский языковед, член-корреспондент НАН Украины.

П, Р 
 
 
 Ткаченко, Платон Петрович (1915—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ткаченко, Рената Григорьевна (Рената Муха, 1933—2009) — детская поэтесса, филолог и педагог.

С

Т 
 Ткаченко, Тамара Степановна (1909—1987) — артистка балета, педагог, профессор.

Э 
 Ткаченко, Эльвира Ревовна (род. 1963) — советская легкоатлетка, доктор медицинских наук.

Ю 
 Ткаченко, Юлия Семёновна (1928—2008) — украинская актриса, народная артистка Украины.

Я 
 Ткаченко, Яков Тарасович (1906—1979) — Герой Советского Союза (1945).

Составные фамилии 
 Романович-Ткаченко, Наталия Даниловна (1884—1934) — украинская писательница.

Топоним 
 Ткаченко — село в Красноокнянском районе Одесской области Украины.